200 богатейших бизнесменов России (2012) — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes. Список является оценочным и составляется по следующей методике:

 Стоимость принадлежащих активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
 Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
 Российские предприниматели часто записывают акции своих предприятий на ближайших родственников. Учитывая это обстоятельство, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателей, главе семейства — если родственники не принимают активного участия в управлении компанией, совладельцами которой являются.
 В список включены только те граждане России, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащим.

Как и в прошлом году, в теперь уже условную «Золотую Сотню» Forbes вошло 200 богатейших российских предпринимателей. Forbes оценил состояния примерно 300 бизнесменов России и выбрал 200 крупнейших. За год долларовых миллиардеров стало на пять меньше — 96.

Россия2012

Россия